The Chief – film del 1933 diretto da Charles Reisner
The Chief – documentario del 1964 diretto da Beryl Fox, Douglas Leiterman
The Chief – serie tv del 1990 prodotta dall'Anglia Television